Ива́н Са́вин:
 Савин, Иван Алексеевич (1953—1995) — командир Майкопской бригады, Герой Российской Федерации.
 Савин, Иван Анатольевич (род. 1981) — российский хоккеист.
 Савин, Иван Иванович (1899—1927) — русский поэт и писатель, журналист.
 Савин, Иван Павлович (1902—1960) — депутат Верховного Совета СССР.